Parr steht für:

 Parr (Landschaft), Landschaft im südöstlichen Saarland
 Parr & Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Parr, junge Meerforellen oder Lachse die höchstens zwei Jahre alt sind
 Kap Parr, Kap an der Shackleton-Küste, Ross Dependency, Antarktika

Parr ist der Familienname folgender Personen:

 Albert E. Parr (1900–1991), US-amerikanischer Meeresforscher, Museumsdirektor und Ichthyologe
 Anne Parr, Countess of Pembroke (1515–1552), englische Hofdame und jüngere Schwester Catherine Parrs
 Catherine Parr (1512–1548), Gattin von Heinrich VIII.
 Cecil William Chase Parr (1871–1943), britischer Kolonialgouverneur von Nord-Borneo
 Cory Parr (* 1987), US-amerikanischer Tennisspieler
 Detlef Parr (* 1942), deutscher Politiker

 Jack Parr (1918–2004), US-amerikanischer Moderator
 Jerry Parr († 2015), US-amerikanischer Sicherheitsbeamter

 Joy Parr (* 1949), kanadische Historikerin
 Lenton Parr (1924–2003), australischer Bildhauer
 Maria Parr (* 1981), norwegische Kinderbuchautorin
 Martin Parr (* 1952), britischer Fotograf
 Nathaniel Parr, englischer Kupferstecher
 Patricia Parr (* 1937), kanadische Pianistin, Musikpädagogin und Komponistin
 Robert G. Parr (1921–2017), US-amerikanischer Chemiker
 Rolf Parr (* 1956), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Steve Parr (1926–2019), englischer Fußballspieler

 Warren Parr (* 1952), australischer Hürdenläufer
 William Parr, 1. Marquess of Northampton (1513–1571), englischer Adliger

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Parr (Indiana) 
 Parr (South Carolina)
 Parr (Virginia)

Siehe auch:
 Par
 Paar
 Pahr